Horvátország
Prhati falu Barban községben, Isztria megyében
Prhati falu Višnjan községben, Isztria megyében